Наветренный пролив () — пролив между островами Куба и Гаити. Ширина 77 км, максимальная глубина 1700 м. Соединяет Атлантический океан с Карибским морем и является прямым путём между Панамский каналом и восточной морской границей США. В юго-западной части переходит в пролив Ямайка.

Ссылки 
 

Проливы Карибского моря
Проливы Гаити
Проливы Кубы
Кубино-гаитянская граница